Бобенхайм-Роксхайм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Рейн-Пфальц.  Население составляет 9878 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,45 км². Официальный код  —  07 3 38 004.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца